Apparato respiratorio – apparato dell'anatomia dei tetrapodi
 Apparato respiratorio degli insetti – apparato dell'anatomia degli insetti
 Apparato respiratorio dei pesci – apparato dell'anatomia dei pesci